

Мелеєшть () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Гропніца.
 Мелеєшть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Вуткань.
 Мелеєшть () — село у повіті Прахова. Входить до складу комуни Рифов.
 Мелеєшть () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Гоєшть.
 Мелеєшть () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Селашу-де-Сус.
 Мелеєшть () — село у повіті Муреш. Входить до складу комуни Валя-Ларге.

Малаєшти () — село у .
 Мелеєшть () — село у Кріуленському районі.
 Мелеєшть () — село у Оргіївському районі.
 Мелеєшть () — село у Ришканському районі.